Fredonia ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Fredonia (Alabama)
 Fredonia (Arizona)
 Fredonia (Arkansas)
 Fredonia (Iowa)
 Fredonia (Kansas)
 Fredonia (Kentucky)
 Fredonia (New York)
 Fredonia (North Dakota)
 Fredonia (Pennsylvania)
 Fredonia (Texas)
 Fredonia (Village, Wisconsin), im Ozaukee County
 Fredonia (Town, Wisconsin), Town(ship) im Ozaukee County
 Fredonia Township (Iowa)
 Fredonia Township (Michigan)

in Kolumbien:
 Fredonia (Kolumbien)

Sonstiges:
 Fredonia (Rebsorte)
 Republic of Fredonia, ein von englischsprachigen Siedlern im damals zu Mexiko gehörenden Texas ausgerufener Staat (1826–1827)
 Fredonia Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Fredonia Iron Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller